Les Résultats de l'Élections européennes de 2019 au Royaume-Uni s’est tenue le jeudi 23 mai 2019 et les résultats locaux devaient être annoncés après 22h00 BST, le dimanche 26 mai 2019 lorsque tous les autres pays de l’UE avaient voté bien que le dépouillement des votes ait commencé à 18h00 BST ce soir-là. Les neuf régions anglaises et le pays de Galles ont annoncé leurs résultats régionaux du jour au lendemain. 
Les résultats locaux ont également été annoncés dans la nuit dans toutes les régions du conseil écossais, à l’exception de Na h-Eileanan Siar (Western Isles), qui n’a compté leurs votes que le lendemain matin en raison de l’opposition locale à compter le jour du Sabbath. Ainsi, la déclaration nationale écossaise n’a pas eu lieu que vers l'heure du déjeuner le lundi 27 mai. L'Irlande du Nord à aussi commencé à compter leurs votes que le lundi matin car les votes sont par tradition non plus comptés ici le dimanche en tant qu'observance religieuse. De plus, en raison de l’utilisation du vote unique transférable (VUT), on s’attendait à ce que le dépouillement prenne jusqu’à deux jours, mais il s'est finalement terminé le 27 mai.

Lors de l'élection, il y avait un total de 373 zones de vote dans douze régions, en utilisant les mêmes limites régionales que celles utilisées lors de toutes les élections parlementaires européennes précédentes depuis 1999, en vertu des dispositions du European Parliamentary Elections Act 2002, avec des votes comptés au niveau des autorités locales. En Angleterre, les 317 districts d'administration locale ont été utilisés comme zones de vote ; ceux-ci se composent de toutes les autorités unitaires, de tous les boroughs métropolitains, de tous les districts non métropolitains, des boroughs londonniens, de la City de Londres et des îles Scilly. Les neuf régions d'Angleterre qui composent les circonscriptions régionales ont ensuite été utilisées pour compter les voix, Gibraltar étant considéré comme faisant partie du sud-ouest de l'Angleterre. L'Irlande du Nord, en raison de l'utilisation d'une forme de Représentation proportionnelle différente de celle du reste du Royaume-Uni, était une zone de vote unique et une circonscription nationale. En Écosse, les 32 zones du conseils écossais ont été utilisées comme zones de vote au sein de sa circonscription nationale unique, tandis qu'au pays de Galles, les 22 zones du conseil gallois ont été utilisées comme zones de vote au sein de sa circonscription nationale unique.

Aperçu

Résultats par circonscription et zones locales

Angleterre

East Midlands (5 sièges) 

La région électorale des East Midlands est divisée en 40 zones de conseils locaux.

Résultats complets pour chaque partie

East of England (7 sièges)

La région électorale de l’Est de l’Angleterre est divisée en 45 conseils locaux.

Résultats complets pour chaque partie

London (8 sièges)

La région électorale du Grand Londres est divisée en 33 Borough.

Résultats complets pour chaque partie

North East England (3 sièges)

La région électorale du nord-est de l'Angleterre est divisée en 12 zones de conseils locaux.

Résultats complets pour chaque partie

North West England (8 sièges)

La région électorale du Nord-Ouest de l’Angleterre est divisée en 39 conseils locaux.

Résultats complets pour chaque partie

South East England (10 sièges)

La région électorale du Sud-Est de l’Angleterre est divisée en 67 conseils locaux.

Résultats complets pour chaque partie

South West England (6 sièges)

La région électorale du Sud-Ouest de l’Angleterre est divisée en 30 zones de conseil local et Gibraltar.

Gibraltar

Résultats complets pour chaque partie

West Midlands (7 sièges)

La région électorale des West Midlands est divisée en 30 zones de vote.

Résultats complets pour chaque partie

Yorkshire and the Humber (6 sièges)

La région électorale du Yorkshire and the Humber est divisée en 21 zones de conseils locaux.

Résultats complets pour chaque partie

Irlande du Nord (3 sièges)

Écosse (6 sièges)

La région électorale d'Écosse est divisée en 32 zones de conseils locaux.

Résultats complets pour chaque partie

pays de Galles (4 sièges) 

La région électorale du Pays de Galles est divisée en 22 zones de conseils locaux.

Résultats estimés par circonscription de Westminster

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Circonscriptions britanniques aux élections européennes
 Élections du Parlement européen
 Élections partielles britanniques au Parlement européen

Élection au Royaume-Uni en 2019
Royaume-Uni
Élections européennes au Royaume-Uni